Паулу-Афонсу:

 Паулу-Афонсу — город и муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия. 
 Паулу-Афонсу — микрорегион в Бразилии, входит в штат Баия. 
 Паулу-Афонсу — бразильский аэропорт, расположенный в городе Паулу-Афонсу.